Die Liste der Bodendenkmale in Wiesenburg/Mark enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Wiesenburg/Mark und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Wiesenburg/Mark aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Wiesenburg Mark
Wiesenburg Mark